é uma personagem fictícia da série de jogos Touhou Project.

Também conhecida nos jogos como "A Maga Comum", Marisa é uma das personagens principais da série, junto de Reimu Hakurei, embora tenha feito sua primeira aparição na série (em Story of Eastern Wonderland) como uma inimiga. Ela é uma maga que vive sozinha em sua casa na Floresta da Magia. Tendo Reimu como sua melhor amiga, Marisa é, apesar disso, uma pessoa solitária e passa a maior parte de seu tempo pesquisando magias. Também é uma grande colecionadora, a ponto de encher sua casa de itens variados, muitos dos quais foram apropriados "indevidamente" de outras pessoas. Sua habilidade especial é magia altamente destrutiva; nos jogos, seus ataques são caracterizados por estrelas e lasers.

Ligações externas 

Personagens de jogos eletrónicos